Vett ist der Familienname der folgenden Personen:

 Detlev Vett (1859–1927), preußischer Generalleutnant
 Vilhelm Vett (1879–1962), dänischer Segler